Мари́я Дми́триевна Рахма́нинова (род. 30 сентября 1985, Москва) — российская специалистка по социальной и политической философии. Доктор философских наук. Область научных интересов: общество, государство, анархизм, феминизм, протестные движения, теории революций, искусство, эстетика, педагогика, философия животных. Фотограф, художница. Член Союза фотохудожников России. Участница ряда активистских инициатив.

Биография 
Родилась в Москве в 1985 году. Окончила Российский университет дружбы народов по специальности «Социальная философия» и факультет иностранных языков (по специальности «Переводчик с немецкого языка»).

Научная, профессиональная и творческая деятельность 
В 2011 году Мария Рахманинова защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата философских наук по теме «Генеалогия и теоретические основания современных форм анархизма (от XIX к XXI в.)» (специальность 09.00.11 «Социальная философия»).

В 2019 году защитила диссертацию на соискание учёной степени доктора философских наук по теме «От эпистемологии власти к онтологии тела: социально-философский анализ».

2007—2011 гг.: преподавание в Российском университете дружбы народов (немецкий язык, философия). В 2011—2015 г. — ассистент кафедры философии Санкт-Петербургского горного университета. 2015—2020 гг. — доцент кафедры философии . С 2020 г. — профессор кафедры философии и культурологии Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

3—25 октября 2009 года в Клубе Джерри Рубина (Москва) прошла выставка фотографии Марии Рахманиновой и Виктора Савицкого Activision.

С 2012 года — член Союза фотохудожников России.

18 ноября — 5 декабря 2016 г. в рамках проекта Центра Михаила Шемякина «Воображаемый музей М. Шемякина. Антология форм» М. Рахманинова участвовала в выставке «Рука в искусстве» (Калининград).

С 2019 года — соосновательница и одна из авторов журнала Akrateia, посвященного исследованиям анархистской мысли.

В январе 2020 года в Русской христианской гуманитарной академии и в марте 2020 года в галерее Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга прошли выставки Марии Рахманиновой «Памяти Сергея Параджанова».

В марте 2022 года уволилась с должности профессора СПбГУП после того, как во время лекции, на которой она обсуждала со студентами вторжение России на Украину, на неё написали донос в деканат.

Награды 
2020 год — «Государственная стипендия для выдающихся деятелей культуры и искусства России» (№ 054-10-2020-059 от 23 апреля 2020).

2020 год — Ведомственная награда Министерства науки и высшего образования РФ «За значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд» (приказ от 14 июля 2020 № 165 к/н).

Монографии

Генеалогия и теоретические основания современных форм анархизма (2011) 
В работе Марии Рахманиновой «Генеалогия и теоретические основания современных форм анархизма: философские аспекты теории анархизма» (Lambert Academic Publishing, 2011) проведено всестороннее исследование анархизма в социально-философском, онтологическом, экзистенциальном и ряде других измерений; прослежена историческая генеалогия становления и развития этого феномена в его основных элементах. Подробно определено проблемное поле анархизма как актуального современного теоретического учения. Предложена его интерпретация как в первую очередь этико-онтологического учения.

Женщина как тело (2016) 
Сборник статей «Женщина как тело» (Свободное марксистское издательство, 2016) посвящён критическому осмыслению сущностных связей капиталистической культуры и патриархальных инерций современного общества, а также их феноменологической рефлексии в постсоветской повседневности.

Власть и тело (2020) 

В работе М. Рахманиновой «Власть и тело» (Радикальная теория и практика, 2020) выдвинута гипотеза о существовании значимых для социальной философии (и в целом для знания о власти) механизмов корреляции между феноменом власти и феноменом тела (за пределами гипотез и открытий постструктурализма). В основе этой гипотезы лежит установленная в ходе исследования неизменность, с которой дискурсы власти выстраиваются вокруг категории тела, включая её в свои иерархические императивные стратегии, и с которой категория тела сопровождается риторикой власти в феноменах культуры и истории.

Публикации

Книги 
 Генеалогия и теоретические основания современных форм анархизма: философские аспекты теории анархизма. — Саарбрюккен: Lambert Academic Publishing, 2011. — 208 с.
 Женщина как тело. — : Свободное марксистское издательство, 2016. — 118 с.
 Власть и тело. — : Радикальная теория и практика, 2020. — 432 с.
 Филонов: путеводитель по чёрным тропинкам. —  Чехов: CHAOSSS/PRESS, 2021. —  240 с.

Научные статьи 
 Город как политическое пространство: этимология, проблемы, перспективы // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. — 2013, № 3, ч. 1. — С. 135—139.
 Кропоткин и Штирнер: современность как точка встречи полюсов анархизма // Вопросы философии . — 2013, № 4. — С.  99-1
 Rakhmaninova M. Zur Aktualität der Ideen der Aufklärung in Russland und Deutschland am Beispiel von Kropotkin’s Kommunitarismus und Stirner’s Individualismus. Conference «The Northern Lights. Social Philosophies and Utopias of the Enlightment in Northern Europe and Russia». The Aleksanteri Institute of the University of Helsinki. Helsinki, September 2013.
 Генезис интерсекционального подхода к анализу власти и дискриминаций: между гендером и классом // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. — 2015, № 2, ч. 1. — С. 153—158.
 Дух и буква революции: критика становления революционного субъекта с позиций левых учений // Международный научно-исследовательский журнал. — 2016, № 6, ч. 4. — С. 82-85.
 Генеалогия экологического кризиса: проблема антропоцентризма как вектора западноевропейской рациональности // Международный научно-исследовательский журнал. — 2016, № 12, ч. 2. — С. 162—166.
 Проблема отношения «Власть — Тело» в социалистическом анализе феномена фашизма // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. — 2016, № 3, ч. 2. — С. 127—132.
 Власть как объект исследования: специфика описания, основные проблемы анализа, стратегии продуктивности // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. — 2017, № 10, ч. 1. — С. 147—149.
 Язык власти в социальной повседневности: основные стратегии // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. — 2017, № 11. — С. 156—158.
 Суханинская Д. Д., Рахманинова М. Д. Гуманитарное знание и вызовы современности: рефлексия о свободе // Современные образовательные технологии в преподавании естественно-научных и гуманитарных дисциплин. Сборник научн. трудов IV Международной научно-методической конференции 11-12 апреля 2017 г. — : , 2017. — С. 1130—1135.
 Анархистская онтология тела: между угнетением и свободой // Манускрипт. — 2018, № 9. — С. 79-83.
 Закат постмодерна: в поисках новой революционной субъективности // Acta Eruditorium. — 2018, вып. 26. — С. 88-91.
 Проект Макса Штирнера в свете индивидуалистических тенденций современного российского общества: совпадение или антагонизм? // Acta Eruditorium. — 2018, вып. 26. — С. 46-51.
 Сциентистский аспект марксизма и диалектическое снятие утопии (На примере рецепции советской фантастикой) // Контуры будущего в контексте мирового культурного развития: XVIII Международные Лихачевские научные чтения, 17-19 мая 2018 г. — : СПбГУП, 2018. — С. 336—338.
 Между русским бунтом и проектом Просвещения: анархизм как третий путь // Русский логос — 2: Модерн — границы контроля. Материалы междунар. философ. конференции, , 25-28 сентября 2019. — СПб: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2019. — С. 370—373.
 Политическое и аполитичность: стратегии рефлексии в итальянском кино конца 1960-х — 1970-х гг. // Кинематографические миры Старого и Нового Света: от традиции до революции. Программа и тезисы докладов Первой международной научно-практической конференции, 2019. — : Изд-во , 2019. — С. 76-78.
 Семья как предмет рефлексии о капитализме в классическом кинематографе XX века // Кино и капитал. Альманах Центра исследований экономической культуры. — , : Издательство Института Гайдара, Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 2019. — С. 169—181.
 Что на самом деле случилось «прошлым летом в Мариенбаде»? // Сборник докладов и сообщений XIX Свято-Троицких ежегодн. междунар. академич. чтений. — : Изд-во РХГА, 2019. — С. 276−283.
 Анархизм и современная наука: Вольтерина де Клер, Майя Дерен и Мария Лугонес // Гендерные исследования. — № 24. — Харьковский центр гендерных исследований, 2020. — С. 98-112.
 Махновщина как эпистемологически значимый феномен // Журнал «Полилог». — 2020, Т. 4, № 2.
 Теология советского: критика из анархистской перспективы // Сборник материалов XXII межвузовск. научн. конференции «Modernity: человек и культура», 19-20 декабря 2019 / Отв. ред. В. А. Егоров. — : Изд-во , 2020. — С. 167—182.
 Синицын А. А., Рахманинова М. Д., Егоров В. А. Эстетика цвета граната: заседание памяти Сергея Параджанова (25 января 2020). Terra Aestheticae, 1 (5): Chronica, 2020, c. 215—225.
 Рахманинова М., Гончарко О. Между «немощью» и «свободой»: к политической истории понятия «акратея» // Вестн. Томского гос. ун-та. Философия. Социология. Политология. 2021. № 61, с. 62-79.

Популяризация науки 
 Социальная экология Мюррея Букчина в контексте современности: основные проблемы и векторы // Руниверс, 9.03.2013.
 Мифология и мифологическое мышление: генезис и механизмы // Руниверс, 25.01.2014.
 Либертарная антропология: критика конвенциональной репрезентации животного с позиций современного научного знания // XI междунар. конф-я «Теоретическая и прикладная этика: Традиции и перспективы — 2019. К грядущему цифровому обществу. Опыт этического прогнозирования (100 лет со дня рождения Д. Белла — 1919—2019)». СПбГУ, 21-23 ноября 2019 г. Материалы конференции. — , 2019. — С. 79-80.
 Постанархизм и современный научный консенсус. Лекция
 Акратическая оптика и современная наука, в рамках проекта «Вспомнить Фуко», ТюмГу
 От техники модерна к переосмыслению техники: животное в современном мире // : Санкт-Петербургский государственный университет

Методология образования 
 В защиту философии как общеобразовательной дисциплины: проблемы, доводы, подходы // Научный обозреватель. — 2012, № 4. — С. 16-21.
 Петрий В. М., Рахманинова М. Д. Математика как феномен культуры // Современные образовательные технологии в преподавании естественно-научных и гуманитарных дисциплин. Сборник научн. трудов IV Международной научно-методической конференции 11-12 апреля 2017 г. — : , 2017. — С. 1092—1100.
 Рахманинова М. Д., Гончарко О. Ю. Философия: Методические указания к практическим занятиям. — : СПГУ, 2019. — 34 с.
 Гончарко О. Ю., Рахманинова М. Д. Логика и теория аргументации. Сборник задач и упражнений. Санкт-Петербург: Издательство РХГА; Санкт-Петербургский горный университет, 2019. — 135 с.
 Система В. А. Сухомлинского в контексте либертарной педагогики // Гуманитаристика как школа мысли. Сборник научн. трудов. — : Изд-во  им. А. И. Герцена, 2020. — С. 365—372.
 Гончарко О. Ю., Рахманинова М. Д., Гончарко Д. Н. Логика и теория аргументации: Сборник задач по картированию аргументации. — СПб.: Санкт-Петербургский горный университет; Изд-во РХГА, 2020. — 158 с.

Публицистика 
 Флоральный мотив и гендерная иконография постсоветского Логоса // Syg.ma, 10.11.2017.
 Онтология городского пространства: асфальт, люди и звери // Syg.ma, 08.04.2018.
 Прогулка по кладбищу (с Максом Штирнером) // Syg.ma, 15.11.2018.
 От зрения к мировоззернию: эстетический опыт как настройка политического сознания. Реплика на «Поэтику пространства» Башляра // Syg.ma, 18.01.2020.
 COVID-19: между обществом и государством // Syg.ma, 29.04.2020.
 «Тень железного занавеса»: 6 преград к открытому миру // Syg.ma, 30.08.2021.
 Главные тезисы об анархизме // ПостНаука, 25.10.2021.

Примечания

Ссылки 

 Мария Рахманинова на Academia.edu
 Мария Рахманинова на Syg.ma
 Мария Рахманинова на Akrateia.info
 Мария Рахманинова на сайте «Автономного действия»
 Мария Рахманинова на сайте Союза фотохудожников России
 Интервью с Марией Рахманиновой // РФО «ОНА», 29.09.2015
 Нестеренко М. Интервью с Марией Рахманиновой // «Горький», 18.11.2020
 Рябов П. О книге Марии Рахманиновой «Власть и тело», 17.04.2020
 Чикнаева В. Интервью с Марией Рахманиновой // Moloko plus, 17.04.2020
 Чикнаева В. Интервью с Марией Рахманиновой // Дискурс, 7.09.2021
 Плунгян Н. Феминистское искусство в России 2014—2015 // «АртГид», 3.04.2015
 Российские феминистки — о браке, абортах и боди-позитиве // «Сноб», 7.03.2017
 Мария Рахманинова о фотопроекте «Женское лицо труда» // «Открытая левая», 18.03.2015
 Мария Рахманинова о Борисе Смелове и искусстве фотографии (25.11.2019)
 Рахманинова М. Выжить в академии, мыслить в философии и искусстве // Colta.ru, 21.09.2020
 Рахманинова М. Философия: женский род. Вольтарина де Клер // Colta.ru, 6.11.2020
 Рахманинова М. «Экологическая проблематика как вопрошание о революции» (видеозапись лекции)
 Рахманинова М. «Идейная специфика анархо-феминизма» (видеозапись лекции)
 Рахманинова М. Акратическая оптика и современная наука
 M. Rakhmaninova and A. Aizman. Anarchist Russia. Cambridge University. Slavonic Studies, 10.10.2020

Выпускники Российского университета дружбы народов
Политологи России
Анархисты России
Преподаватели Российского университета дружбы народов
Преподаватели Санкт-Петербургского горного университета
Женщины-философы России
Преподаватели Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов
Члены Союза фотохудожников России